

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Jeziorki – część miasta Bukowno
 Jeziorki – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. mogileńskim, w gminie Strzelno
 Jeziorki – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Lniano
 Jeziorki – przysiółek wsi Brzozowa w woj. lubuskim, w pow. sulęcińskim, w gminie Krzeszyce
 Jeziorki – przysiółek wsi Lipiny w woj. małopolskim, w pow. dąbrowskim, w gminie Dąbrowa Tarnowska
 Jeziorki – część wsi Luszowice w woj. małopolskim, w pow. dąbrowskim, w gminie Radgoszcz
 Jeziorki – wieś w woj. podlaskim, w pow. augustowskim, w gminie Augustów
 Jeziorki – wieś w woj. podlaskim, w pow. sejneńskim, w gminie Krasnopol
 Jeziorki – wieś w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Szypliszki 
 Jeziorki – wieś w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Chojnice
 Jeziorki – część wsi Wielki Klincz w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Kościerzyna
 Jeziorki – część wsi Pieski w woj. pomorskim, w pow. lęborskim, w gminie Cewice
 Jeziorki – część wsi Kroczyce w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Kroczyce
 Jeziorki – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Wodzisław
 Jeziorki – przysiółek wsi Borki w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Mniów
 Jeziorki – osada leśna wsi Wilkowo w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie elbląskim, w gminie Milejewo
 Jeziorki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. leszczyńskim, w gminie Osieczna
 Jeziorki – część wsi Giżyce w woj. wielkopolskim, w pow. ostrzeszowskim, w gminie Grabów nad Prosną
 Jeziorki – kolonia w woj. wielkopolskim, w pow. ostrzeszowskim, w gminie Kraszewice
 Jeziorki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. pilskim, w gminie Kaczory
 Jeziorki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Stęszew
 Jeziorki – osada w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Gołańcz
 Jeziorki – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. kołobrzeskim, w gminie Gościno
 Jeziorki – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Barwice
 Jeziorki – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim, w gminie Tuczno

Inne 
 Jeziorki – gromada
 Jeziorki – staw w woj. małopolskim, w pow. oświęcimskim, w gminie Oświęcim
 Jeziorki – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Szczecinek
 Jeziorki – jezioro w obw. witebskim, w rej. postawskim
 Jeziorki – dzielnica miasta Jaworzna
 Jeziorki (Jeziorki Północne, Jeziorki Południowe, Nowe Jeziorki, Jeziorki Polskie) – osiedle w Warszawie, w dzielnicy Ursynów
 rów Jeziorki – rów wodny w woj. mazowieckim

Miejscowości na Białorusi 
 Jeziorki – dawna wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie grodzieńskim, w sielsowiecie Porzecze.
 Jeziorki – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Jarzewo.
 Jeziorki  – dawny zaścianek w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Hermanowicze.
 Jeziorki – dawna osada w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Podświle.

Zobacz też 
 Jeziorki Kosztowskie
 Jeziorki Wielkie
 Jeziorki Zabartowskie